Fossaltesi – abitanti di Fossalta di Portogruaro
Fossaltesi – abitanti di Fossalto